Дробышево — название населённых пунктов:

Россия 
 Дробышево — деревня в Воловском районе Липецкой области.
 Дробышево — село в Нововаршавском районе Омской области.
 Дробышево — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Дробышево — село в Троицком районе Челябинской области.

Украина 
 Дробышево — посёлок городского типа в Лиманском районе Донецкой области.